Кругло́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Нехаевского района Волгоградской области.

Административный центр — хутор Кругловка.

История 
Кругловское сельское поселение образовано 18 ноября 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 977-ОД.

Население

Состав сельского поселения

Известные люди 
 Ковалёва, Ольга Кузьминична - в 1934 — 1937 годах работала помощником начальника политотдела Кругловской МТС.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Нехаевского района